Solomon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Solomon Township (Cloud County, Kansas)
 Solomon Township (Graham County, Kansas)
 Solomon Township (Phillips County, Kansas)
 Solomon Township (Saline County, Kansas)
 Solomon Township (Sheridan County, Kansas)